— предмет кухонного начиння в андських народностей, тертка для подрібнення їжі у вигляді плоского каменя із заглибиною.

Топонім 

 Батан — місто, провінція Буенос-Айрес, Аргентина.
 Батан — село, Карасайський район, Алматинська область, Казахстан.
 Батан — острів з групи Філіппінських островів, Філіппіни.